Die Parlamentswahl in Norwegen 1961 fand am 11. September 1961 statt. Es war die Wahl zum 48. Storting.

Die Arbeiterpartei musste leichte Stimmenverluste hinnehmen, die sie nach 16 Jahren die absolute Mehrheit kosteten. Neu im Storting vertreten war eine Abspaltung der Arbeiterpartei, die Sosialistisk Folkeparti. Ihre zwei Abgeordneten bildeten in der Legislaturperiode das "Zünglein an der Waage". Høyre gewann an Stimmen; die Kristelig Folkeparti verlor Stimmen, gewann aber Sitze hinzu.

Das Parlament setzte sich weiterhin aus sechs Parteien zusammen. Die NKP wurde durch die Sosialistisk Folkeparti ersetzt.

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

Norwegen #Parlament
1961
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)